Plattenberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Plattenberg (bergstopp i Schweiz, Ticino), Blenio District,

Tjeckien 

 Blatenský vrch, berg, Karlovy Vary, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar